Dansas (, auch transkribiert Danzas) ist der Familienname folgender Personen:

Julija Nikolajewna Dansas (1879–1942), russische Historikerin, Religionswissenschaftlerin, Publizistin, Unteroffizier des 18. Orenburger Kosakenregiments und römisch-katholische Ordensschwester
Konstantin Karlowitsch Dansas (1801–1870), russischer Generalmajor und Sekundant Alexander Puschkins